Энрике Печуан Марин (; 3 декабря 1913 год, Сан-Хуан, Аргентина — 16 декабря 1983 год, Аргентина) — католический прелат, первый епископ Крус-дель-Эхе с 18 августа 1963 года по 16 декабря 1983 года.

Биография 
Родился 3 декабря 1913 года в Сан-Хуане, Аргентина. 16 апреля 1938 года был рукоположён в священники для служения в епархии Сан-Хуана-де-Куйо.

12 августа 1963 года Папа Римский Павел VI выпустил буллу «Ecclesia Christi», которой учредил епархию Крус-дель-Эхе и 18 августа этого же года назначил Энрике Печуана Марина её первым епископом. 21 сентября 1963 года в соборе святого Иоанна Крестителя в городе Сан-Хуан состоялось его рукоположение в епископы, которое совершил архиепископ Сан-Хуана-де-Куйо Аудино Родригес-и-Ольмос в сослужении с вспомогательным епископом Сан-Хуана-де-Куйо Ильдефонсо Марией Сансьеррой Роблой и епископом Сан-Рафаэля Рауль Франсиско Приматеста.

Участвовал в работе II—IV сессий Второго Ватиканского собора.

Скончался 16 декабря 1983 года.

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения на сайте католической иерахии  
 El sanjuanino que abrió la puerta para la canonización de Brochero   

Католические епископы Аргентины
Участники Второго Ватиканского собора